Blanchon peut désigner :
 le blanchon, petit du phoque ;
 le blanchon, autre appellation du lièvre variable.

C'est également un nom de famille notamment porté par :
 Jean-François Blanchon (1763-1830), homme politique.
 Jean Blanchon, personnage de fiction, héros du roman Jeantou, le maçon creusois, publié en 1936 par Georges Nigremont ;
 Marcel Blanchon, coureur cycliste français, vainqueur en 1936 de la première édition du Tour de Picardie ;
 Philippe Blanchon, écrivain et poète français, né en 1967.

On le trouve aussi comme toponyme, porté notamment par :
 Chez Blanchons, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers.

Homonymie de patronyme